Pilot Mound – distretto locale urbano del Manitoba (Canada)
Pilot Mound – comune dell'Iowa (Stati Uniti d'America)